Уакит — топоним:

 Уакит — посёлок, Баунтовский эвенкийский район, Бурятия.
 Уакит — левый приток Ципы.